Клара Эмилия Смитт (; род. 4 января 1864, Стокгольм, Шведско-норвежская уния — 13 января 1928, Стокгольм, Швеция) — шведский врач и писательница. Между 1896 и 1902 годами возглавляла сальтшёбаденский санаторий в Сальтшёбадене .

Биография

Ранняя жизнь 
Клара Эмилия Смитт  родилась 4 января 1864 года в Стокгольме. Она была приемным ребёнком Клары Хосефины Густафссон, которая работала служанкой. В 1890 году Клара поступила на обучение. Она училась на медсестру и закончила обучение в 1892 году. В 1895 году она переехала в недавно построенный Сальтшёбаден, где 1 мая этого же года открыла одноимённый санаторий в вилле, которая называлась Мальмской. Позже она стала медсестрой и работала во время греко-турецкой войны в 1897 году, а в 1899 году была награждена медалью Красного Креста в память о её работе во время войны. Медаль была вручена греческой королевой Ольгой Константиновной.

Клара Смитт сдала экзамен по гидротерапии и получила возможность проходить дальнейшее обучение у австрийского доктора Вильгельма Винтерница. Она также изучала медицину за рубежом, где заинтересовалась современными методами лечения, включая водную и светотерапию. Она хотела использовать свои знания в Швеции, считая, что заболевания и болезни можно вылечить не только медикаментами, но и здоровым образом жизни, включающим диету, физические упражнения и ванны в разных формах.

Карьера 
Клара Смитт была также одним из первых активистов по правам женщин в Швеции и написала статью на эту тему для журнала Idun. В 1897 году она опубликовала книгу под названием Kvinnans ställning i samhället: några inlägg i nutidens sociala spörsmål (Положение женщин в обществе: несколько записок о современных социальных вопросах). В 1898 году она издавала журнал «Хелиос» для духовного и материального благополучия, который вышел в семи изданиях. В 1898 году Клара Смитт вышла замуж за Эрланда Дрисилиуса и впоследствии изменила свое имя на Клару Смитт-Дрисилиус.

В 1902 году экономические трудности заставили её закончить свою работу в Сальтшёбадене. В декабре того же года супруги переехали в Вингокер в округе Седерманланд, где они начали работать в спа-центре под названием Byle-Wörishofen. До 1903 года она также открыла институт светотерапии Гелиос в Риддаргате в Стокгольме. Скончалась 13 января 1928 года в Стокгольме.

Примечания

Ссылки 

Медики Швеции